Cet article liste les zones urbaines de Finlande par population, avec les 100 plus grandes agglomérations, villes ou zones urbaines en 2013.

La liste

Références

Articles connexes 
Villes de Finlande
Liste des municipalités de Finlande

Ville en Finlande
Habitat humain
Géographie de la Finlande
Liste en rapport avec la Finlande